La saison 2004-2005 de la Ligue américaine de hockey est la  de la ligue pendant laquelle vingt-huit équipes disputent  chacune dans la saison régulière. À l'issue de celle-ci, seize d'entre elles se rencontrent au cours de séries éliminatoires pour gagner la Coupe Calder. Les Phantoms de Philadelphie sont couronnés champions en battant les Wolves de Chicago en finale.

Contexte de la saison 
Cette saison est marquée par le lock-out de la Ligue nationale de hockey. De nombreux joueurs, ne pouvant pas évoluer en LNH, s'engagent dans les ligues européennes ou dans la LAH. De plus, cette grève permet à la LAH d'occuper de grande enceintes, d'habitudes dévolues à la LNH, et d'y organiser de nombreux matchs. Les arénas des Mighty Ducks d'Anaheim, des Sabres de Buffalo, des Predators de Nashville, des Sharks de San José ou encore du Lightning de Tampa Bay accueillent ainsi des matchs de LAH. Les Road Runners d'Edmonton jouent même toute leur saison dans la patinoire du Rexall Place, habituellement réservée aux Oilers d'Edmonton.

Règlement 
En complément, la LAH décide de tester de nouvelles règles pour accélérer le jeu et le rendre plus attrayant. Toutes ces règles sont adoptées plus tard dans la LNH :
 Retour du tirs de fusillade après la prolongation. Cette règle, déjà usitée pendant la saison 1986-1987, permet de désigner un vainqueur à chaque match, le gagnant recevant deux points, le perdant un point.
 Annulation du hors-jeu automatique : un attaquant revenant en zone neutre sans toucher la rondelle est remis en jeu.
 Réduction de la taille de l'équipement des gardiens de but.
 Réduction de la zone de jeu des gardiens : ils ne peuvent plus toucher la rondelle hors d'une certaine zone derrière leur but.
Contrairement à la saison précédente, les quatre premières franchises de chaque division sont qualifiées pour les séries éliminatoires et le tour de qualification disparaît.

Changement de franchise 
Les Roadrunners de Toronto déménagent à Edmonton pour devenir les Road Runners d'Edmonton.

Saison régulière

Classement

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  au Verizon Wireless Arena à Manchester dans l'État du New Hampshire. L'équipe du Canada est battue par l'équipe associée des Américains et du reste du monde sur le score de  à 4 en tirs de fusillade. Les Canadiens sont également battus lors du concours d'habiletés sur le score de 17 à 13.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

LAH
LAH
Saison de la LAH